Annobóndvärguv (Otus feae) är en fågel i familjen ugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utseende och läte 
Denna art är en liten (18 cm) uggla, lik afrikansk dvärguv men något mindre, med mörkare fjäderdräkt och bredare streck svart streckning som gör exempelvis hjässan helt svartaktig. Den saknar också ljusgrå områden genomgående i fjäderdräkten, liksom mönster på vingpennornas innerfan, utom stora vitaktiga kilar som är frånvarande hos afrikansk dvärguv. Näbben är också något större. Ögonen är gula, näbben svartaktigt hornfärgad och tårna gråbruna. Lätet är möjligen annorlunda från afrikansk dvärguv, beskrivet som "lätt drillande" likt en diskant tornuggla.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer på ön Annobón i Guineabukten. Fågeln betraktades tidigare oftast som underart till afrikansk dvärguv (Otus senegalensis) och vissa gör det fortfarande. Sedan 2014 urskiljs den dock som egen art av IUCN och Birdlife International, och 2021 följde tongivande International Ornithological Congress (IOC) efter.

Levnadssätt 
Arten är mycket dåligt känd. Maginnehåll av en insamlad fågel utgjordes av delar av insekter och grodor. Den rapporteras häcka i trädhål.

Status 
Arten kategoriseras av IUCN som akut hotad.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Leonardo Fea (1852–1903), en italiensk upptäcktsresande och naturforskare.

Noter

Externa länkar 

Ugglor
Fåglar i etiopiska regionen
Otus